El nombre Mario Carrillo puede hacer referencia a:

Mario Carrillo Inchaústegui, un productor y cantante español.
Mario Carrillo Zamudio, un futbolista retirado y entrenador mexicano.